Reitangruppen AS är en norsk familjeägd företagsgrupp inom detaljhandel, som bedriver franchising. Huvudkontoret ligger i Lade Gaard i Trondheim.

Reitangruppen har sitt ursprung 1948 med etablerandet av  O. Reitan Kolonial i Trondheim av Margit och Ole Reitan. år 1964 öppnades självbetjäninghsbutiken Reitans Snarkjøp i Havstein i Trondheim, efter tre år omdöpt till Supermarked. Lågprisbutiken AS Sjokkpris i Trondheim tillkom 1972 och företaget byggdes därefter snabbt upp av Ole Reian och hans son Odd Reitan på 1970- och 1980-talen  Idag är Odd och hans söner Ole Robert och Magnus Reitan ägare till företaget.

Reitangruppen driver bland annat kedjorna Pressbyrån, 7-Eleven (i Sverige, Norge och Danmark), R-kioski (i Finland, Estland och Litauen), Rema 1000, Narvesen, Spaceworld, Uno-X (Norge och Danmark), Lietuvos Spauda och tidningsdistributören Interpress. Dessutom äger bolaget drygt 10% av svenska Axfood. Bolaget hade 2 758 butiker i Norden 2008. Företaget äger också 567 200 kvadratmeter i olika fastigheter.

Den svenska verksamheten bedrivs i bolaget Reitan Convenience Sweden AB.

Se även 
 Reitan Convenience

Källor

Noter

Externa länkar 
 Reitangruppens webbplats 

Kiosker
Norska detaljhandelsföretag
Norska holdingbolag